Der Begriff Okkupationsmuseum bezeichnet
Lettisches Okkupationsmuseum
Okkupationsmuseum (Estland)